Vitamine, substance organique ; 
 Vitamine, émission de télévision française pour la jeunesse diffusée de 1983 à 1987 ;
 Vitamin, manhwa publié de  1998 à 2003 ;
 Vitamine, manga publié en 2001 ;
 Vitamine, chaîne radiophonique française disparue en 2015.